Paterson är namnet på en skotsk klan och därmed ett tradtionellt skotskt efternamn, som finns i länder med engelskspråkig befolkning. Det är ett patronymikon med betydelsen Patricks son. En rad geografiska företeelser har fått namn efter personer med namnet.

Personer med efternamnet Paterson

 Banjo Paterson (1864–1941), australisk poet, författare av Waltzing Matilda
 Benjamin Patersen (1748–1814), svensk-rysk konstnär
 Bill Paterson (född 1945), skotsk skådespelare

 Callum Paterson (född 1994), skotsk fotbollsspelare
 Charley Paterson (1876–1948).svensk skådespelare

 David Paterson (född 1954), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i New York

 Eric Paterson (1929–2014), kanadensisk ishockeyspelare

 James Paterson (1854–1932), skotsk målare
 Jodi Ann Paterson (född 1975), amerikansk fotomodell och skådespelare
 John Paterson (1776–1855), skotsk missionär

 Katherine Paterson (född 1932), amerikansk författare
 Katie Paterson (född 1981), brittisk konstnär

 Lawrence Paterson (född 1970), brittisk trumslagare

 Owen Paterson (född 1956), brittisk politiker, konservativ
 Owen Paterson (produktionsdesigner), australisk prodiktionsdesigner

 William Paterson, flera personer
 William Paterson (bankir) (1658–1719), skotsk finansman och ekonomisk författare
 William Paterson (jurist) (1745–1806), amerikansk politiker och högstarättsdomare

Se även 
 Patterson

Engelska efternamn
Skotska efternamn
Sonnamn